Ермо́лов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 
 
 Ермолов, Анатолий Никанорович (1913—1977) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 Ермолов, Валерий Николаевич (род. 1951) — российский дипломат.
 Ермолов, Василий Васильевич (1882—1920) — начальник Мурманского края и Олонецкой губернии Временного правительства Северной области.
 Ермолов, Виктор Алексеевич (1820—1892) — российский военный деятель, генерал-лейтенант; сын ген. А. П. Ермолова.
 Ермолов, Владимир Викторович (1870—1945) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Ермолов, Иван Алексеевич (1831—1914) — артист балета, педагог, классический танцовщик.
 Ермолов, Клавдий Алексеевич (Омар; 1823—1895) — генерал-майор, участник Крымской войны; старший сын сын генерала А. П. Ермолова.
 
 
 Ермолов, Сергей Николаевич (1798—1856) — генерал-лейтенант, Тифлисский и Витебский губернатор.
 Ермолов, Фёдор Васильевич (1906—1966) — полный кавалер ордена Славы.

